GCA je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Gvatemalo.
 Gothenburg City Airport

Glej tudi 

Kratice